Łojewo ist der Name dreier Orte in Polen:
 in der Woiwodschaft Ermland-Masuren:
 Łojewo (Płoskinia) (Lauenhof, Kreis Braunsberg/Ostpreußen)
 in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern:
 Łojewo (Inowrocław) (Lojewo, 1939–45 Lohdorf, Kreis Hohensalza/Posen)
 in der Woiwodschaft Pommern:
 Łojewo (Damnica) (Lojow, kreis Stolp/Pommern)